Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e Robert Lindstedt 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Gastón Etlis /  Stephen Huss (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2006